Pere kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Péré, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Péré, Hautes-Pyrénées, Département des Hautes-Pyrénées,